

Geografia
 Dorna – frazione della città tedesca di Grimma
 Dorna – frazione della città tedesca di Kemberg
 Dorna-Arini – comune della Romania nel distretto di Suceava
 Dorna Candrenilor – comune della Romania nel distretto di Suceava

Persone
 Alessandro Dorna – matematico italiano
 Marcin Dorna (1979) – allenatore di calcio polacco

Società
 Dorna Sports – società spagnola che gestisce la parte commerciale di eventi sportivi (principalmente motociclistici)